Bedia steht für:

 Bedia (Bizkaia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Bizkaia
 Bedia, Volk in Indien

Bedia ist der Familienname folgender Personen:

 Edu Bedia (* 1989), spanischer Fußballspieler